« El Cordobés » (« Le Cordouan », originaire de la ville de Cordoue en Espagne) est l'apodo (« pseudonyme ») de deux matadors espagnols :
 Manuel Benítez Pérez, né en 1936,
 Manuel Díaz González, né en 1968,
 Julio Benítez, né en 1985.